Termenul „Winsor” se poate referi la:

Nume de persoane
Winsor McCay,
Justin Winsor,
Kathleen Winsor,
Tom Winsor, 
Frederick Albert Winsor, 
Denumiri geografice
Winsor, Hampshire, Anglia
Winsor Township, Clearwater County, Minnesota, SUA

Vezi și
Windsor (dezambiguizare)